Zakir Hussain – musicista indiano
 Zakir Hussain – politico indiano
 Zakir Hussain – attore indiano